Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio – Ascoli Piceno
 Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio – Cambiano
 Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio – Ferrara
 Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio – Isera
 Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio – Varallo Pombia
 Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio – Pieve Vergonte
 Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio – Murlo